Numele Peter Strickland se poate referi la următoarele persoane:

 Peter Strickland (regizor), un regizor britanic
 Peter Strickland (general britanic), un general-locotenent britanic de infanterie din Primul Război Mondial
 Pete Strickland, un antrenor american de baschet